Los pañuelos bordados, son piezas textiles que la artista Rosa Borrás realiza como acto íntimo y reflexivo, usando la técnica de bordado para la visibilización de la violencia en diversos ámbitos.

Historia 
Los pañuelos bordados nacieron a través de la coordinación de la artista del grupo Bordadoras por la paz Puebla, iniciativa que busca la visibilización y sensibilización de los asesinatos y desapariciones forzadas en México a raíz de la guerra contra el narcotráfico.

A pesar de que la trayectoria como artista feminista inicia con diversas técnicas, tales como dibujo, la acuarela, el grabado, la pintura y el performance, su incursión en la técnica de bordado desde un ámbito feminista se debió a la invitación que recibe del proyecto Bordando por la Paz y la Memoria. Una víctima, un pañuelo, realizado en Puebla.

El bordado 
Se aborda el bordado es como un instrumento que se transforma en un discurso que cuestiona sus usos tradicionales y crea sus propias formas de expresión. Es un ejercicio tanto personal como colectivo, desde donde la artista lo concibe como:“El bordado colectivo cumple, así, una función transgresora, de preservación de la memoria, de recuperación y de resignificación de los espacios públicos, generando con ello empatía, conformando una protesta pacífica y otorgando una voz a los que ya no la tienen. También constituye una acción de solidaridad con los familiares de las víctimas y de reparación simbólica del daño. El bordado deja el espacio privado femenino para salir a la calle a gritar con hilo y aguja.”De esta forma, se utiliza como soporte, en muchas ocasiones, pañuelos antiguos o paliacates mexicanos, materiales simbólicos bordados con hilos de colores con palabras y ornamentos en las que se lee un mensaje breve y descriptivo. Por otra parte, también utiliza impresiones de imágenes. La intención es que la representación de la finura del bordado y belleza de lo materiales se contraponga con la violencia de los hechos que describe cada pieza propiciando la reflexión.

Temáticas

Aniversario del incendio de la Guardería ABC 
Pieza realizada en 2012, en conmemoración de esta tragedia ocurrida en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009. Se trata de una cobija con los nombres bordados de las 49 niñas y niños asesinados por negligencia.

Bordando resistencias: puntadas de memoria 
Es una pieza está compuesta por fotografías tomadas durante reuniones de bordado de 2012 al 2020, en la ciudad de Puebla. Está compuesta por paliacates rojos y verdes que simbolizan el color de los hilos que se usan para bordar los pañuelos: el rojo para las víctimas de la violencia y el verde es el color de la esperanza, con el que se bordan los nombres de las personas desaparecidas.

Feminicidios 
Pañuelos bordados en memoria específicamente a una persona, asesinada por feminicidio, como Guadalupe Abigaíl Bautista Sánchez, primer caso considerado legalmente como feminicidio y Araceli Vázquez Barranco, conocida como Chely, caso emblemático por la falta de atención por parte de las autoridades tanto de su comunidad como estatales.

Ataque terrorista perpetrado por Al-Shabaab 
Bordado colectivo de una cobija, como reacción al ataque terrorista perpetrado por Al-Shabaab en la Universidad de Garissa, en Kenia el 2 de abril en 2015. Las aportaciones a la pieza provinieron de México, Argentina, Canadá, Venezuela, España y Japón, la cual fue terminada en 2018 y entregada a la Universidad de Garissa.

Navegando Riesgos, Gestionando Seguridad y Recibiendo Apoyo 
Pieza bordada (cobija) derivada del proyecto de investigación sobre el riesgo que corren los y las defensoras de derechos humanos que incluyó poemas escritos por una de las investigadoras basados en entrevistas y que fueron bordados en prendas de solicitadas en donación a personas defensoras de derechos humanos en México.

Referencias 

Obra de arte textil
Activismo